Rouvroy (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Rouvroy (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Rouvroy – miejscowość i gmina w Belgii, w prowincji Luksemburg